Радослав Радославов може да се отнася за:

 Радослав Радославов (1872 – 1949) – български финансист, публицист и преводач;
 Радослав Радославов (1888 – 1979) – български архитект;
 Радослав Радославов (1935 – 2000) – български треньор по свободна борба.